Ketterson ist der Name von

 Ellen D. Ketterson (* 1945), US-amerikanische Biologin
 Robert Clayton Ketterson Jr.
 Mark Thomas Ketterson (* 1954 oder 1955), US-amerikanischer Musikkritiker
 Zak Ketterson (* 1997), US-amerikanischer Skilangläufer